Notholmen kan avse:
 Notholmen – gamla namnet på ön Kastellholmen
 Notholmen – en mindre ö väster om Mefjärd i Stockholms skärgård, se Mefjärd.

Finland 

 Notholmen (Föglö, Åland), 
 Notholmen, Nagu, Åboland, 
 Notholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Notholmen (del av Skåldö, Raseborg), Nyland, 
 Notholmen (vid Jussarö, Raseborg), Nyland, 
 Notholmen (vid Torsö, Raseborg), Nyland, 
 Notholmen, Helsingfors, Nyland,

Sverige 

 Notholmens naturreservat, Nordanstig, Nordanstigs kommun, 
 Notholmens naturreservat, Arboga, Arboga kommun, 
 Notholmen, Södertälje kommun, ö och fyr, 
 Notholmen, Tyresö, ö, Tyresö kommun, 
 Notholmen, Eskilstuna, sluss i Hjälmare kanal, 
 Notholmen, Västervik, holme i Västervik,

Se även
Notholm
Notholmarna
Nötholmen